Mejholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mejholmen, Raseborg, Nyland, 
 Mejholmen, Lovisa, Nyland, 
 Mejholmen, Pyttis, Kymmenedalen,

Se även
Majholmen
Mejlholm

Robotskapade Finlandförgreningar